Kempten bezeichnet Orte:

In Deutschland:
 Kempten (Allgäu), Stadt in Bayern
 Kempten am Rhein, Ortsteil der Stadt Bingen am Rhein
 Fürststift Kempten, ehemaliges Kloster mit umfangreichem Territorium
 Landkreis Kempten (Allgäu), ehemaliger Landkreis in Bayern

In der Schweiz:
 Kempten ZH, Ortsteil der Gemeinde Wetzikon im Kanton Zürich

Kempten hatte auch die Bedeutung:
 Kempten (Automarke), ehemalige deutsche Automarke
 Kempten, ehemaliges Fahrgastschiff auf dem Bodensee, siehe Winterschiffe
 Heinrich von Kempten, mittelhochdeutsche Verserzählung von Konrad von Würzburg

Siehe auch: